Алекса́ндровская во́лость — административно-территориальная единица в составе Перекопского уезда Таврической губернии. Образована в результате земской реформы 1890 года, при реоганизации Григорьевской и, частично, Ишуньской волостей.

География 
Располагалась в центре уезда, практически в центре степной зоны Крыма. На западе граничила с Евпаторийским уездом и Джурчинская волость, на севере — Богемская, на юге — юго-востоке граничила с Бютеньской и Тотанайской волостями. Рельеф — плоская степь. Занимала, в основном, север и запад современного Красногвардейского, восток Первомайского и юго-запад Джанкойского районов.

Состояние на 1892 год 
По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год» в волости записаны 2 села — Александровка с 489 жителями и Цареквич со 159, а также 9 деревень:
 Джангара-Кемельчи -
 Девлет-Али -
 Кодагай — 70 чел.
 Кончи-Шавва — 168 чел.
 Самав — 74 чел.
 Сырт-Каракчора — 105 чел.
 Темир — 163 чел.
 Тереклы-Ишунь — 35 чел.
 Чокмак — 42 чел.
Также в волости числились посёлок Джанболду с 26 жителями и 6 хуторов: Айбары — с 13 жителями, Бооса — без населения, Караул-Джангара — с 2, Сеит-Болат — с 7, Тюбий — с 6 и Гарварт — с 10 жителями. Всего было учтено 19 населённых пунктов с 1 369 жителями.

Состояние на 1900 год 
В Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год зафиксировано 51 деревня и 5 хуторов с 5914 жителями.

Кроме того в волости записаны 5 хуторов: Байборю — 13 жителей, Зелёный — 5, Лагутко-Станиславово — 12, Кендже-Ташлы-Конрат — 33, Ново-Григорьевка — 50 и вокзал Курман-Кемельчи с 27 жителями.

Состояние на 1915 год 
По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Перекопский уезд, 1915 год, в Александровской волости Перекопского уезда числилось 80 различных поселений, из них 2 села — Айбары (160 человек приписных жителей и 73 «посторонних») и Александровка (455 приписных и 111 — «посторонних») и 38 деревень, в которых проживало 5539 человек приписных жителей и 2162 — «посторонних».

 Акчора — 51/229 чел.
 Алгазы-Конрат — 26/17 чел.
 Андреевка — 44/28 чел.
 Аргин — 35/34 чел.
 Биюк-Караджав (вакуф) — 59/58 чел.
 Биюк-Конрат — 26/17 чел.
 Биюк-Корджав — 30/19 чел.
 Боз-Гоз — 33/35 чел.
 Боз-Гоз-Китай — 31/34 чел.
 Даниловка — 78/20 чел.
 Девлет-Али — 59/37 чел.
 Джамбу-Челеби — 30/0 чел.
 Джанболду — 41/41 чел.

 Джанболду (вакуф) — 8/36 чел.
 Джангара-Кемельчи — 22/40 чел.
 Джиен-Софу — 36/19 чел.
 Ишунь Немецкий — 63/63 чел.
 Кадыр-Аджи — 56/0 чел.
 Карагоджа — 59/65 чел.
 Кара-Софу — 26/30 чел.
 Караул-Джангара — 26/10 чел.
 Кара-Чокмак — 48/22 чел.
 Кендже-Ташлы-Конрат — 92/7 чел.
 Кият — 24/20 чел.
 Кодагай — 90/17 чел.
 Кончи-Шавва — 185/35 чел.

 Кудьяр — 84/80 чел.
 Самав — 94/0 чел.
 Сырт-Каракчора — 112/41 чел.
 Ташлы-Кипчак — 3/194 чел.
 Ташлы-Конрат — 51/12 чел.
 Ташлы-Шейх-Эли — 115/7 чел.
 Темир-Джурек-Ишунь — 46/12 чел.
 Тереклы-Ишунь — 26/24 чел.
 Топай-Кемельчи — 22/37 чел.
 Топай-Кемельчи (отруба) — 7/30 чел.
 Цареквич — 135/48 чел.
 Эльгеры-Каракчора — 84/13 чел.

Также в волости числились — посёлок Антоновка, она же Курман-Кемельчи (359 человек приписных жителей и 146 — «посторонних») и 20 хуторов: Айкиш, Акчора, Бараш, Бараш-Кучук, Васильевка, Горвардта, Джан-Кисек, Иоганнесфельд, Кендже, Кир-Мамшак, Кодагай (вакуф), Коктеин (Бооса), Новый Кудьяр, Ногайники, Сеит-Болат (она же Вальтеровка), Станиславовка (она же Лагутка), Тюбий (7 человек приписных жителей и 41 — «посторонних»), Улановка (она же Янкой) и 2 хутора Япунджа (в сумме 26 приписных и 60 «посторонних»).

Кроме того была 1 экономия Айбары-Козлар, вокзал Курман-Кемельчи, 2 железнодорожных казармы и 12 железнодорожных будок.

Волость существовала до упразднения, согласно постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года.

Примечания

Литература